Ві́льям Ві́тні (;  15 травня 1915 —  18 березня 2002) — режисер, автор одного з улюблених дитячих серіалів «Лессі». У Голлівуді Вітні з'явився ще хлопчаком спочатку працював кур'єром. Свій перший фільм він відзняв у віці 21 року, а за сорокалітню працю в кінематографі створив понад шістдесят художніх стрічок.

Помер у Каліфорнії у віці 86 років у будинку для перестарілих.

Фільмографія

Режисер 

 1937 — The Painted Stallion
 1937 — S.O.S. Coast Guard
 1937 — The Trigger Trio
 1937 — Zorro Rides Again
 1938 — The Painted Stallion
 1938 — The Lone Ranger
 1938 — The Fighting Devil Dogs
 1938 — Dick Tracy Returns
 1938 — Hawk of the Wilderness
 1939 — The Lone Ranger Rides Again
 1939 — Daredevils of the Red Circle (Les Trois Diables rouges)
 1939 — Dick Tracy's G-Men
 1939 — Zorro's Fighting Legion
 1940 — Heroes of the Saddle
 1940 — Drums of Fu Manchu
 1940 — Hi-Yo Silver
 1940 — Adventures of Red Ryder
 1940 — King of the Royal Mounted
 1940 — Mysterious Doctor Satan (Mysterious Doctor Satan)
 1941 — Le Capitaine Marvel (Adventures of Captain Marvel)
 1941 — La Fille de la jungle (Jungle Girl)
 1941 — King of the Texas Rangers
 1941 — Dick Tracy vs. Crime Inc.
 1942 — Spy Smasher
 1942 — S.O.S. Coast Guard
 1942 — The Girl from Alaska
 1942 — The Yukon Patrol
 1942 — Perils of Nyoka
 1942 — King of the Mounties
 1942 — Outlaws of Pine Ridge
 1943 — G-men vs. the Black Dragon
 1943 — The Fighting Devil Dogs
 1946 — Roll on Texas Moon
 1946 — Home in Oklahoma
 1946 — The Crimson Ghost
 1946 — Heldorado
 1947 — Apache Rose
 1947 — Bells of San Angelo
 1947 — Springtime in the Sierras
 1947 — On the Old Spanish Trail
 1948 — The Gay Ranchero
 1948 — Under California Stars
 1948 — Eyes of Texas
 1948 — Night Time in Nevada
 1948 — Grand Canyon Trail
 1948 — The Far Frontier
 1949 — Susanna Pass
 1949 — Down Dakota Way
 1949 — Land of Opportunity: The American Rodeo
 1949 — The Golden Stallion
 1949 — Land of Opportunity: The Sponge Diver
 1950 — Bells of Coronado
 1950 — Land of Opportunity: Tillers of the Soil
 1950 — Land of Opportunity: The Mardi Gras
 1950 — Twilight in the Sierras
 1950 — Trigger, Jr.
 1950 — Sunset in the West
 1950 — North of the Great Divide
 1950 — Trail of Robin Hood
 1951 — Spoilers of the Plains
 1951 — Heart of the Rockies
 1951 — In Old Amarillo
 1951 — South of Caliente
 1951 — Pals of the Golden West
 1952 — Colorado Sundown
 1952 — The Last Musketeer
 1952 — Border Saddlemates
 1952 — Old Oklahoma Plains
 1952 — The WAC from Walla, Walla
 1952 — South Pacific Trail
 1953 — Old Overland Trail
 1953 — Iron Mountain Trail
 1953 — Down Laredo Way
 1953 — Shadows of Tombstone
 1954 — The Outcast
 1955 — Santa Fe Passage
 1955 — City of Shadows
 1955 — Headline Hunters
 1955 — The Fighting Chance
 1956 — Stranger at My Door
 1956 — A Strange Adventure
 1957 — Panama Sal
 1958 — The Bonnie Parker Story
 1958 — The Cool and the Crazy
 1958 — Juvenile Jungle
 1958 — Young and Wild
 1959 — Zorro Rides Again
 1959 — Paratroop Command
 1959 — Laramie («Laramie») (série TV)
 1960 — Valley of the Redwoods
 1960 — The Secret of the Purple Reef
 1961 — The Long Rope
 1961 — Le Maître du monde (Master of the World)
 1961 — The Cat Burglar
 1962 — La Route des rodéos («The Wide Country») (série TV)
 1964 — Apache Rifles
 1965 — The Girls on the Beach
 1965 — Arizona Raiders
 1966 — Dr. Satan's Robot (TV)
 1966 — Nyoka and the Lost Secrets of Hippocrates (TV)
 1966 — Cyclotrode 'X' (TV)
 1966 — Lost Island of Kioga (TV)
 1966 — Spy Smasher Returns (TV)
 1967 — 40 Guns to Apache Pass
 1967 — Tarzan's Jungle Rebellion
 1973 — I Escaped from Devil's Island
 1974 — Kodiak (série TV)
 1975 — Darktown Strutters

Монтер 

 1935 — Le Cavalier miracle (The Miracle Rider)
 1936 — Robinson Crusoe of Clipper Island
 1937 — Dick Tracy'''
 1960 — The Tall Man (série TV)

 Актор 

 1933 — Fighting with Kit Carson — Settler / Indian / Trooper 1936 — The Vigilantes Are Coming — Cossack 1938 — The Spider's Web — Policeman 1951 — The Wild Blue Yonder — Gen. Curtis E. LeMay Сценарист 

 1935 — The Singing Vagabond''

Література 

 Не стало «Лессі»//«Незалежність», № 12, 21—27 березня 2002, с. 18

Посилання 

 

Кінорежисери США